

Cinema 
Viva la gloria (La vie parisienne) – film del 1936 diretto da Robert Siodmak
 La vie parisienne – film del 1977 diretto da Christian-Jaque

Musica 
 La vie parisienne – operetta di Jacques Offenbach del 1866